Рио Тамбор има више значења:

 Рио Тамбор (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Тамбор (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику